Niemcy:
 Artern − miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser
 Artern – dawny powiat
 Mittelzentrum Artern − wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser

Inne:
 Artern – kopalnia soli

Zobacz też:
 Kyffhäuserhütte Artern